Iljinka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Iljinka (Astrachan, Ikrjanoje), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Astrachan, Rajon Ikrjanoje

Dörfer, ländliche Siedlungen und Weiler:
 in der Region Altai:
 Iljinka (Region Altai, Schelabolicha), im Rajon Schelabolicha
 Iljinka (Region Altai, Schipunowo), im Rajon Schipunowo
 in der Republik Altai:
 Iljinka (Republik Altai)
 in der Oblast Astrachan:
 Iljinka (Astrachan, Wolodarski), im Rajon Wolodarski
 in der Republik Baschkortostan:
 Iljinka (Baschkortostan, Blagowar), im Rajon Blagowar
 Iljinka (Baschkortostan, Utschaly), im Rajon Utschaly
 in der Oblast Belgorod:
 Iljinka (Belgorod, Alexejewka), im Rajon Alexejewka
 Iljinka (Belgorod, Gubkin), im Rajon Gubkin
 in der Oblast Brjansk:
 Iljinka (Brjansk)
 in der Republik Burjatien:
 Iljinka (Burjatien)
 in der Region Chabarowsk:
 Iljinka (Chabarowsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Iljinka (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaluga:
 Iljinka (Kaluga, Chwastowitschi), im Rajon Chwastowitschi
 Iljinka (Kaluga), im Stadtkreis Kaluga
 Iljinka (Kaluga, Medyn, Kremjonskoje), im Rajon Medyn, Landgemeinde Kremjonskoje
 Iljinka (Kaluga, Medyn, Peredel), im Rajon Medyn, Landgemeinde Peredel
 Iljinka (Kaluga, Meschtschowsk), im Rajon Meschtschowsk
 Iljinka (Kaluga, Peremyschl), im Rajon Peremyschl
 in der Oblast Kemerowo:
 Iljinka (Kemerowo, Meschduretschensk), im Stadtkreis Meschduretschensk
 Iljinka (Kemerowo, Nowokusnezk), im Rajon Nowokusnezk
 in der Oblast Kirow:
 Iljinka (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Iljinka (Kostroma)
 in der Region Krasnojarsk:
 Iljinka (Krasnojarsk, Atschinsk), im Rajon Atschinsk
 Iljinka (Krasnojarsk, Bogotol), im Rajon Bogotol
 Iljinka (Krasnojarsk, Kuragino), im Rajon Kuragino
 Iljinka (Krasnojarsk, Nasarowo), im Rajon Nasarowo
 Iljinka (Krasnojarsk, Nischni Ingasch, Alexandrowka), im Rajon Nischni Ingasch, Landgemeinde Alexandrowka
 Iljinka (Krasnojarsk, Nischni Ingasch, Stretenka), im Rajon Nischni Ingasch, Landgemeinde Stretenka
 Iljinka (Krasnojarsk, Uschur), im Rajon Uschur
 in der Oblast Kurgan:
 Iljinka (Kurgan)
 in der Oblast Kursk:
 Iljinka (Kursk)
 in der Oblast Lipezk:
 Iljinka (Lipezk, Dankow), im Rajon Dankow
 Iljinka (Lipezk, Dolgorukowo), im Rajon Dolgorukowo, Landgemeinde Dolgorukowo
 Iljinka (Lipezk, Dolgorukowo, Swischni), im Rajon Dolgorukowo, Landgemeinde Swischni
 Iljinka (Lipezk, Jelez), im Rajon Jelez
 Iljinka (Lipezk, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 Iljinka (Lipezk, Lew Tolstoi), im Rajon Lew Tolstoi
 in der Republik Mari El:
 Iljinka (Mari El, Markowo), im Rajon Orschanka, Landgemeinde Markowo
 Iljinka (Mari El, Staroje Kreschtscheno), im Rajon Orschanka, Landgemeinde Staroje Kreschtscheno
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Iljinka (Nischni Nowgorod, Setschenowo), im Rajon Setschenowo
 Iljinka (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), im Rajon Sokolskoje
 Iljinka (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), im Rajon Tschkalowsk
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Iljinka (Nowosibirsk, Dowolnoje), im Rajon Dowolnoje
 Iljinka (Nowosibirsk, Kuibyschew), im Rajon Kuibyschew
 Iljinka (Nowosibirsk, Wengerowo), im Rajon Wengerowo
 in der Oblast Omsk:
 Iljinka (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Iljinka (Orenburg, Kuwandyk), im Rajon Kuwandyk
 Iljinka (Orenburg, Oktjabrskoje), im Rajon Oktjabrskoje
 in der Oblast Orjol:
 Iljinka (Orjol)
 in der Region Primorje:
 Iljinka (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Iljinka (Rjasan)
 in der Oblast Rostow:
 Iljinka (Rostow)
 in der Oblast Samara:
 Iljinka (Samara)
 in der Oblast Saratow:
 Iljinka (Saratow, Dergatschi), im Rajon Dergatschi
 Iljinka (Saratow, Krasny Kut), im Rajon Krasny Kut
 Iljinka (Saratow, Turki), im Rajon Turki
 in der Oblast Smolensk:
 Iljinka (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Iljinka (Tambow, Snamenka), im Rajon Snamenka
 Iljinka (Tambow, Uwarowo), im Rajon Uwarowo
 in der Republik Tatarstan:
 Iljinka (Tatarstan)
 in der Oblast Tjumen:
 Iljinka (Tjumen)
 in der Region Transbaikalien:
 Iljinka (Transbaikalien)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Iljinka (Tscheljabinsk)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Iljinka (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Iljinka (Tula, Arsenjewo), im Rajon Arsenjewo
 Iljinka (Tula, Leninski), im Rajon Leninski
 Iljinka (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 Iljinka (Tula, Uslowaja), im Rajon Uslowaja
 Iljinka (Tula, Wenjow), im Rajon Wenjow
 in der Republik Tuwa:
 Iljinka (Tuwa)
 in der Oblast Twer:
 Iljinka (Twer)
 in der Oblast Woronesch:
 Iljinka (Woronesch, Kalatsch), im Rajon Kalatsch
 Iljinka (Woronesch, Talowaja), im Rajon Talowaja

Iljinka ist:
 der Name einer Straße in Moskau, siehe Kitai-Gorod#Iljinka-Straße